Tenisový turnaj ATP Gerry Weber Open 2011 se konal ve dnech 4. až 12. června v německém Halle na otevřených travnatých dvorcích arény Gerry Weber Stadion. Řadil se do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

Nasazení na základě žebříčku ATP z 23. května 2011.

Jiná forma účasti na turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavního turnaje:
  Dustin Brown
  Mischa Zverev
  Tommy Haas

Následující hráči se do hlavního turnaje probojovali z kvalifikace:
  Florent Serra
  Dominik Meffert (jako šťastný poražený)
  Cedrik-Marcel Stebe
  Leonardo Mayer (jako šťastný poražený)
  Ruben Bemelmans
  Jan Hernych

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů 

Nasazení na základě žebříčku ATP z 23. května 2011.

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2011
Halle Open
Tenis v Německu v roce 2011